Себашчан има више значења:
 Округ Себашчан (Арканзас)
 Себашчан (Тексас)
 Себашчан (Флорида)